Où es-tu ? est un roman de Marc Lévy paru en 2001.
 Où es-tu ? est une chanson de Patrick Bruel.
 Où es-tu ? est le huitième tome de la série La Rose écarlate de Patricia Lyfoung paru le  en France.
 Où es-tu ? est une chanson de Clémence de 2007.
 Où es-tu ? est une série télévisée française de 6 épisodes réalisée par Miguel Courtois et diffusée en 2007.